Села:
 Дяківці — Вінницька область, Літинський район
 Дяківці — Чернівецька область, Чернівецький район

Інше
 Дяківці — пункт пропуску на кордоні з Румунією
 Дяківці — ботанічний заказник у Вінницькій області